Argon2 è una derivazione di una chiave crittografica che fu selezionata come vincitrice della competizione sul Password Hashing nel luglio 2015. Fu progettata da Alex Biryukov, Daniel Dinu, e Dmitry Khovratovich dall'Università del Lussemburgo. Argon2 è stata rilasciata con licenza Creative Commons CC0 (i.e. pubblico dominio), e fornita in 3 diverse versioni:
Argon2d
Argon2i
Argon2id

Algoritmo 
 Function Argon2
    Inputs:
       password (P):       Bytes (0..232-1)    Password (or message) to be hashed
       salt (S):           Bytes (8..232-1)    Salt (16 bytes recommended for password hashing)
       parallelism (p):    Number (1..224-1)   Degree of parallelism (i.e. number of threads)
       tagLength (T):      Number (4..232-1)   Desired number of returned bytes
       memorySizeKB (m):   Number (8p..232-1) Amount of memory (in kibibytes) to use
       iterations (t):     Number (1..232-1)   Number of iterations to perform
       version (v):        Number (0x13)      The current version is 0x13 (19 decimal)
       key (K):            Bytes (0..232-1)    Optional key (Errata: PDF says 0..32 bytes, RFC says 0..232 bytes)
       associatedData (X): Bytes (0..232-1)    Optional arbitrary extra data
       hashType (y):       Number (0=Argon2d, 1=Argon2i, 2=Argon2id)
    Output:
       tag:                Bytes (tagLength)   The resulting generated bytes, tagLength bytes long
 
    Generate initial 64-byte block H0.
    All the input parameters are concatenated and input as a source of additional entropy.
    Errata: RFC says H0 is 64-bits; PDF says H0 is 64-bytes.
    Errata: RFC says the Hash is H^, the PDF says it's ℋ (but doesn't document what ℋ is). It's actually Blake2b.
    Variable length items are prepended with their length as 32-bit little-endian integers.
    buffer ← parallelism ∥ tagLength ∥ memorySizeKB ∥ iterations ∥ version ∥ hashType
          ∥ Length(password)       ∥ Password
          ∥ Length(salt)           ∥ salt
          ∥ Length(key)            ∥ key
          ∥ Length(associatedData) ∥ associatedData
    H0 ← Blake2b(buffer, 64) //default hash size of Blake2b is 64-bytes
 
    Calculate number of 1 KB blocks by rounding down memorySizeKB to the nearest multiple of 4*parallelism kilobytes
    blockCount ← Floor(memorySizeKB, 4*parallelism)
 
    Allocate two-dimensional array of 1 KiB blocks (parallelism rows x columnCount columns)
    columnCount ← blockCount / parallelism;   //In the RFC, columnCount is referred to as q
 
    Compute the first and second block (i.e. column zero and one ) of each lane (i.e. row)
    for i ← 0 to parallelism-1 do for each row
       Bi[0] ← Hash(H0 ∥ 0 ∥ i, 1024) //Generate a 1024-byte digest
       Bi[1] ← Hash(H0 ∥ 1 ∥ i, 1024) //Generate a 1024-byte digest
 
    Compute remaining columns of each lane
    for i ← 0 to parallelism-1 do //for each row
       for j ← 2 to columnCount-1 do //for each subsequent column
          //i' and j' indexes depend if it's Argon2i, Argon2d, or Argon2id (See section 3.4)
          i′, j′ ← GetBlockIndexes(i, j)
          Bi[j] = G(Bi[j-1], Bi′[j′])
 
    Further passes when iterations > 1
    for nIteration ← 2 to iterations do
       for i ← 0 to parallelism-1 do for each row
         for j ← 2 to columnCount-1 do //for each subsequent column
            //i' and j' indexes depend if it's Argon2i, Argon2d, or Argon2id (See section 3.4)
            i′, j′ ← GetBlockIndexes(i, j)
            Bi[0] = G(Bi[columnCount-1], Bi′[j′])
            Bi[j] = G(Bi[j-1], Bi′[j′])
 
    Compute final block C as the XOR of the last column of each row
    C ← B0[columnCount-1]
    for i ← 1 to parallelism-1 do
       C ← C xor Bi[columnCount-1]
 
    Compute output tag
    return Hash(C, tagLength)

Funzione di hash a lunghezza variabile 

Argon2 fa uso di una funzione di hash capace di produrre digest lunghi fino 232 byte. Questa funzione di hash è costruita internamente su Blake2.

 Function Hash(message, digestSize)
    Inputs:
       message:         Bytes (0..232-1)     Message to be hashed
       digestSize:      Integer (1..232)     Desired number of bytes to be returned
    Output:
       digest:          Bytes (digestSize)   The resulting generated bytes, digestSize bytes long
 
    Hash is a variable-length hash function, built using Blake2b, capable of generating
    digests up to 232 bytes.
 
    If the requested digestSize is 64-bytes or lower, then we use Blake2b directly
    if (digestSize <= 64) then
       return Blake2b(digestSize ∥ message, digestSize) //concatenate 32-bit little endian digestSize with the message bytes
 
    For desired hashes over 64-bytes (e.g. 1024 bytes for Argon2 blocks),
    we use Blake2b to generate twice the number of needed 64-byte blocks,
    and then only use 32-bytes from each block
 
    Calculate the number of whole blocks (knowing we're only going to use 32-bytes from each)
    r ← Ceil(digestSize/32)-1;
 
    Generate r whole blocks.
    Initial block is generated from message
    V1 ← Blake2b(digestSize ∥ message, 64);
    Subsequent blocks are generated from previous blocks
    for i ← 2 to r do
       Vi ← Blake2b(Vi-1, 64)
    Generate the final (possibly partial) block
    partialBytesNeeded ← digestSize – 32*r;
    Vr+1 ← Blake2b(Vr, partialBytesNeeded)
 
    Concatenate the first 32-bytes of each block Vi
    (except the possibly partial last block, which we take the whole thing)
    Let Ai represent the lower 32-bytes of block Vi
    return A1 ∥ A2 ∥ ... ∥ Ar ∥ Vr+1

Note

Collegamenti esterni 
Argon2 source code repository on Github
Argon2 specification

Algoritmi crittografici